Mpumalanga Black Aces Football Club — clube de futebol da África do Sul
 Witbank Black Aces — clube de futebol da África do Sul
 Bhunya Black Aces — clube de futebol de Essuatíni
 Black Aces Football Club — clube de futebol do Zimbabué

Desambiguações de esportes